Vöhringen este un oraș din districtul Neu-Ulm, regiunea administrativă Șvabia, landul Bavaria, Germania.

Vezi și 
 Lista orașelor și comunelor din Bavaria
 Lista orașelor din Bavaria

Legături externe

Orașe din Bavaria